Dami steht für:
 Dami (Volk), eine Gruppe nordamerikanischer Indianer, die zu den Pima gehören
 Dami (Humla), ein Village Development Committee in Nepal im Distrikt Humla (Distrikt)

Dami ist der Familienname folgender Personen:
 Rinaldo Dami (1923–1979), italienischer Comiczeichner